Владимир Войтенко:
 Войтенко, Владимир Григорьевич (1912—1978) — советский оператор-постановщик игровых и научно-популярных фильмов.
 Войтенко, Владимир Николаевич (род. 1959) — украинский кинокритик.
 Войтенко, Владимир Платонович (род. 1934) — советский ученый, геронтолог, доктор медицинских наук, профессор.